Вукас:
 Вукас, Бернард (1927—1983) — хорватский и югославский футболист.
 Вукас, Хари (род. 1972) — хорватский футболист, тренер.